Sambuli ist der Name von

 Sambuli (Indonesien), Ortschaft in Kendari, Southeast Sulawesi Province, Indonesien
 Aalaa Sambuli, Fluss in Indonesien

 Nanjira Sambuli (* 1988), kenianische Forscherin, Autorin und Politikanalystin